Грисьо́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Грисьо Максим Йосипович (1996) — український футболіст.
 Грисьо Ярослав Антонович (1950) — український футбольний суддя та функціонер.
 Грисьо Юрій Ярославович (нар. 15 липня 1974, Винники) — український футбольний арбітр